Серо Азул има више значења:

 Серо Азул, Ранчо (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Азул (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Азул (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Азул (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Азул (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Азул (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Азул (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Азул (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серо Азул (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Азул (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Серо Азул (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Серо Азул, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул, Лос Амарос (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Азул (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику